— кухонний прилад для зрізання стружки з головки сиру «Тет-де-Муан».

Топонім 

Жиро́ль () — назва кількох муніципалітетів у Франції:
 Жироль — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Жироль — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре